Ваду-Рошка () — село у повіті Вранча в Румунії.
 Рошка Степанос (*1670-1739) — доктор філософії та богослов'я, історик.